Montouto ist der Name von:

 Montouto (Vinhais), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Montouto (Vegadeo), Dorf in Spanien
 Montouto (Fluss), ein Fluss in Spanien
 Montouto (Galicien), ein Parroquia in Galicien in Spanien